Energistrategi er en handlingsplan til at håndtere emner relateret til energiforsyning, energiefterspørgsel, udvikling af energirelateret industri og handel samt konsekvenser af energiaktiviteter.

Nationale energipolitikker og strategier kan indeholde et eller flere af de følgende tiltag:
Lovgivning af kommercielle energiaktiviteter (handel, transport, opbevaring, etc.)
Lovgivning om forbrug af energi som fx effektivitetsstandarder, emisionsstandard, instruktioner for den statsejede energisektor og organisationers skattepolitikker relateret til energiprodukter og services (skat, dispensation, fritagelser, tilskud, etc.)

Internationale politikker og strategier:
Internationale energiaftaler, traktater, alliancer, generelle internationale handelsaftaler, specielle relationer med energi-rige lande, herunder militær tilstedeværelse og/eller dominans.
Det dominerende emne i energiaftaler er risikoen for skred i udbud–efterspørgsel (se Oliekrise). Nuværende energipolitikker lægger også vægt på de miljømæssige problemer (se Klimaforandring, Menneskeskabt drivhuseffekt og Global opvarmning).
Nogle af verdens regeringer udsteder energipolitiske erklæringer, men uanset om regeringer har en erklæret energipolitik eller ej, praktiserer alle landes regeringer en eller anden form for energipolitik. 

Selv internt i mange af verdens lande er det passende at tale om energistrategier og politikker. Betydningsfulde aktører, som inkluderer borgmestre, regionale råd, delstater og energivirksomheder fører hver deres strategi. Værktøjerne, der er tilgængelige for aktører under statsniveau er måske mindre i omfang end for de statslige aktører, men kumuleret er underaktørernes samlede sæt af handlinger måske af større væsentlighed end den nationale strategi.

Se også 
Energi
Vindenergi
Vedvarende energi
Olie
Oliekrise

Eksterne henvisninger 
Energistrategi 2025  Energistrategien er VK regeringens bud på Danmarks energistrategi frem til 2025. Den er blevet kritiseret for at være forældet allerede i dag (2006) og der indgår beregninger af oliereserverne i Danmark som beskyldes for at være direkte opdigtet.

Energistyring